Basílica e Convento de Nossa Senhora do Carmo (Recife), na cidade do Recife;
 Basílica de Nossa Senhora do Carmo (São Paulo), na cidade de São Paulo;
 Basílica Nossa Senhora do Carmo, na cidade de Campinas.

Desambiguação